Brigid Brannagh (1972-), actrice américaine ;
 Kenneth Branagh (1960-), acteur et réalisateur britannique ;
  (1979-), beach-volleyeuse américaine.
Patronyme irlandais